W eliminacjach do Mistrzostwa Świat w Piłce Nożnej 1978 ze strefy CONCACAF wzięło udział 16 reprezentacji.

Zasady eliminacji
Eliminacje odbywały się w trzech strefach: Północnej, Środkowej i Karaibów. W dwóch pierwszych rozgrywki odbywały się w systemie grupowym, natomiast na Karaibach w systemie pucharowym. Z każdej strefy 2 najlepsze drużyny awansowały do grupy finałowej, której mecze rozgrywały się w Meksyku. Zwycięzcy awansowali do finałów. Zwycięzca grupy finałowej zdobywał Mistrzostwo CONCACAF oraz uzyskiwał awans do MŚ '78.

Strefa Północna

Mecz dodatkowy

Strefa Środkowa

Karaiby

Runda 1

Runda pre eliminacyjna

  wygrała w sumie 6:0 i awansowała dalej.

  wygrał w sumie 3:2 i awansował dalej.

  wygrała w sumie 9:1 i awansowała dalej.

  wygrał w sumie 5:3 i awansował dalej.

  wygrała w sumie 5:1 i awansowała dalej.

Runda 2

  wygrał w sumie 6:5 i awansował dalej.

  wygrała w sumie 4:2 i awansowała dalej.

Grupa finałowa

Linki zewnętrzne 

 
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej